Popeye, a tengerész (Popeye the Sailor), amerikai rajzfilm és képregény
 Popeye, 1980-as amerikai film Robert Altman rendezésében